Cselényi Béla (1911–1999) történész
Cselényi Béla (1955) költő